Да́льтон-план — педагогический подход, основанный на принципах индивидуального обучения. В отличие от традиционных методов обучения, он не предполагает существования классической классно-урочной системы занятий, а роль учителя сводится к функции консультанта. Учащемуся предоставляется полная свобода в выборе занятий и распределении своего рабочего времени.

Дальтон-план наряду с лабораторно-бригадным методом и методом проектов широко применялся в учебных заведениях СССР в середине 1920-х — начале 1930-х годов. В настоящее время он сохраняется в Школе Дальтона в Нью-Йорке, основанной Паркхёрст, и официально практикуется в ряде школ Австрии, Китая, Нидерландов, Польши и Чехии. В России его использует московская школа № 1080.

История 

В 1905 году учительница Елена Паркхёрст из Долтона (штат Массачусетс, США) применила систему индивидуализированного обучения, которая впоследствии получила название «Дальтон-план». В школе были отменены уроки и вместо классов созданы предметные «лаборатории». Годовая программа для каждого класса разбивалась по месяцам (подрядам) на два уровня — минимальный и максимальный. В начале года учащиеся выбирали один из двух возможных вариантов обучения и заключали с преподавателем договор — «контракт», обязующий их самостоятельно проработать заданный материал. После этого им выдавались задания по каждому предмету, о выполнении которых нужно было отчитываться через месяц. Коллективный урок длился около часа, а всё остальное время отводилось на индивидуальную работу в мастерских и «лабораториях», где постоянно находились учителя-наблюдатели. Учёт знаний осуществлялся при помощи системы карточек.

Методические планы были приспособлены к восьмилетнему курсу обучения и начинались с четвёртого класса. Первая половина дня (8:00 — 12:00) отводилась на работу с подрядами по каждому предмету. Приходя в школу, ребёнок отмечался в журнале у дежурных и сдавал свою учётную карточку руководителю, чтобы получить своё задание и необходимую литературу. После полудня проводились общие и классные собрания, на которых учащиеся отчитывались перед наставниками о выполнении заданий. Остаток дня отводился занятиям по искусству, ручному труду, спорту и другим предметам. Если учащийся заканчивал свою работу или уставал, он мог уйти домой, сдав материалы и получив обратно свою карточку.

По архивным данным, Дальтон-план применялся в ряде оренбургских школ. Из-за сложности организации учебного процесса и его резкой индивидуализации этот педагогический подход не прижился в СССР и был полностью вытеснен своими аналогами — лабораторно-бригадным методом и методом проектов.

Принципы 
Обучение по Дальтон-плану основывается на трёх принципах: свобода, самостоятельность, сотрудничество.
 Свобода. Ученик волен сам выбирать предмет, тему, партнёра, источники знаний, темп и форму работы. Свобода сочетается с ответственностью: уровень знаний оценивает наставник.
 Самостоятельность. Учащийся сам выбирает действия для достижения цели.
 Сотрудничество. Ученик реализует себя в индивидуальной, парной и групповой видах деятельности. При этом он имеет право обращаться за помощью к окружающим.

Имеются три основных элемента: «дом», задания и «лаборатория».
 «Дом» — условия, приближенные к домашней свободе. В «доме» обязательно присутствует «советник», который координирует работу ученика. В некоторых Дальтон-школах собираются люди разных возрастов: тем самым моделируется реальное человеческое общество. В то же время «дом» может соответствовать и обычному классу, а «советник» — классному руководителю.
 Задания творческого характера выдаются на определённый срок — неделю или месяц. Они могут ограничиваться школьной программой или выходить за её рамки. Результаты работы оцениваются учителем в индивидуальном порядке.
 «Лаборатория» — время в расписании, отведённое для работы. По своему желанию ученик может обсудить с наставником ход выполнения своего задания и получить советы консультанта.

Существует четыре формы занятий, каждая из которых предусматривает свою систему взаимодействия ученика и наставника:

 Классное учебное занятие нацелено на усвоение теории, отработку умений и навыков.
 Коллективный урок отводится на совместное решение проблемы, которая вызвала затруднения у большинства учащихся.
 Лабораторное занятие предполагает место для самостоятельной работы, где есть необходимая литература и несколько консультантов.
 Конференция посвящается обсуждению теоретических вопросов общего характера. На ней ученики выступают с докладами и выражают собственную позицию по заданной теме.

В советском варианте Дальтон-плана выделяли три вида деятельности:
 Вводное занятие было уделено постановке проблемы и ориентировке учащихся на выполнение заданий.
 Самостоятельное (лабораторное) изучение материала предполагало работу со справочной литературой.
 Итоговое занятие отводилось на обобщение знаний и проводилось в форме конференции или урока.

В культуре 
 Введение Дальтон-плана описано в повести Н. Огнёва «Дневник Кости Рябцева»:
В нашей школе вводится Дальтон-план. Это такая система, при которой шкрабы ничего не делают, а ученику самому приходится всё узнавать.... Как пауки, а мы — мухи.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
Основная
 
 
 
 
Дополнительная

Ссылки 
 Dalton International

Образование
Образование в России
Образование в СССР
Педагогика
Педагогические технологии
Среднее образование
Школьное образование